Greer může být:

rodné jméno
 Greer Garsonová (1904–1996) – britsko-americká herečka

příjmení
 Billy Greer (* 1952) – americký kytarista a baskytarista
 Breaux Greer (* 1976) – americký atlet
 Germaine Greerová (* 1939) – australská spisovatelka a novinářka
 Jane Greerová (1924–2001) – americká herečka
 Sonny Greer (1895–1982) – americký jazzový bubeník
 Steven M. Greer (* 1955) – americký ufolog

ve fikci
 Ronald Greer – postava seriálu Hvězdná brána: Hluboký vesmír